Macchie può riferirsi a diversi toponimi italiani:
Macchie – frazione del comune di Amelia, in provincia di Terni
Macchie – un quartiere di Bari
Macchie – frazione del comune di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata
Macchie – frazione del comune di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia
Macchie – frazione del comune di San Ginesio, in provincia di Macerata
Le Macchie – frazione del comune di Arcidosso, in provincia di Grosseto

Pagine correlate 
Macchia